Сима́шко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Симашко Костянтин Миколайович (1980) — український футболіст-паралімпієць, Заслужений майстер спорту, Олімпійський чемпіон (2008, 2016).
 Симашко Франц Іванович (1817-1892) — російський генерал-лейтенант, письменник, директор військової гімназії.

Див. також 
 Семашко